Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Jordan Kerr che hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Fredrik Loven 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Jordan Kerr (Campioni)
 Nathan Healey /  Todd Perry (quarti di finale)

 Sander Groen /  Lovro Zovko (primo turno)
 Jens Knippschild /  Franz Stauder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2003